(2405) Уэлш () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 18 октября 1963 года в рамках проекта IAP в обсерватории им. Гёте Линка и назван в честь Дэвида Уэлча, администратора консорциума университетов, известного как «Ассоциация университетов по исследованиям в области астрономии» ().

См. также 
 Список астероидов (2401—2500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь людей